Riberi oder Ribéry ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Riberi (1794–1861), italienischer Chirurg und Politiker, Senator des Königreichs Sardinien
 Antonio Riberi, vatikanischer Diplomat
 Franck Ribéry, französischer Fußballspieler